Baureihe 10 steht für:

 DB-Baureihe 10, Schnellzugdampflokomotive der Deutschen Bundesbahn
 BDŽ-Baureihe 10, Nahverkehrstriebzug der bulgarischen Staatsbahn BDŽ